Geografia:
 Holler – miejscowość w Luksemburgu
 Holler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Holler – miejscowość w Szwajcarii

Osoby:
 Franz Holler – austriacki autor
 Josef Holler – niemiecki prawnik
 Kjell Holler – norweski polityk
 Peter Holler – niemiecki wokalista

Inne:
 Holler – singel Spice Girls